Egidy bezeichnet:
 Egidy (Adelsgeschlecht), Familie, deren Adelsstand 1697 bestätigt wurde
 Egidy (Familie), bürgerliche Familie

Egidy ist der Familienname folgender Personen:
 Berndt von Egidy (1938–2022), deutscher Bibliothekar
 Carl Gottlob von Egidy (1756–1814), sächsischer Offizier und Stadthauptmann von Gera

 Emmy von Egidy (1872–1946), deutsche Bildhauerin und Schriftstellerin
 Heinrich Eduard von Egidy (1808–1870), sächsischer Offizier und Sachbuchautor

 Ralph von Egidy (1867–1955), deutscher Generalmajor